Uniplaces es un portal en línea para la reserva de alojamiento universitario. Con oficina central en Lisboa, el portal fue fundado en 2012 por el portugués Miguel Amaro, el argentino Mariano Kostelec y el británico Ben Grech. Hasta octubre de 2015 estudiantes de más de 140 países han reservado un total de más de 500 000 noches con Uniplaces.

Etimología 
El nombre del portal es una abreviatura que deriva de "university" y "places".

Historia 
Uniplaces fue fundado en 2012 por el portugués Miguel Amaro, el argentino Mariano Kostelec y el británico Ben Grech. Tiene su oficina central en Lisboa y una oficina en Londres. 

Los tres cofundadores se conocieron en la Universidad de Nottingham y King's College e idearon el concepto en el verano de 2011. En noviembre del mismo año participaron en el Startup Weekend de Lisboa y crearon la primera versión del portal.

A principios de 2012 y tras una respuesta positiva al negocio, los tres cofundadores diseñaron una versión totalmente operativa e iniciaron colaboraciones con diversas universidades portuguesas.

Después de contratar a un nuevo responsable de diseño en 2014 Uniplaces lanzó su nueva página web el 7 de marzo de 2015, con un diseño de marca y un logotipo nuevos.

En mayo de 2015 Martin Reiter, antiguo VP de Airbnb se unió a Uniplaces como inversor y consejero para ayudar con la expansión internacional de la empresa. Este año también ha marcado el lanzamiento de la Beca Uniplaces y la Garantía Uniplaces, así como una colaboración con Google.

Expansión internacional 
El año 2013 marcó la expansión de la empresa a Oporto y a Londres y, más tarde (mayo de 2014) a Madrid. Tras su tercera ronda de inversiones en octubre de 2014 Uniplaces se expandió rápidamente a 39 ciudades en 8 países Europeos para abril de 2015.

Inversión 
Uniplaces reunió 200 000 € de un grupo de principales inversores europeos en julio de 2012. Entre ellos se encuentran el principal fondo de inversión portugués Shilling Capital Partners, así como Alex Chesterman, uno de los emprendedores británicos de más éxito y fundador de Zoopla.co.uk y LOVEFiLM.com, y William Reeve, cofundador de LOVEFiLM.com.

La empresa realizó una segunda ronda de inversiones en 2013 y reunió 1 000 000 € de VC del Reino Unido Octopus Investments (y una filial de Octopus Holdings Limited).

En octubre de 2014 Uniplaces finalizó su primera ronda Series A y consiguió 3 000 000 € de antiguos inversores, así como del director ejecutivo de Barclays Capital Rob McClatchey.

El 3 de noviembre de 2015 durante la Web Summit, Uniplaces anunció una ronda de inversiones Series A de 22 000 000 € en las oficinas de Google en Dublín. La ronda estuvo dirigida por Atomico y contó con los antiguos inversores Octopus Investments and Shillings Capital Partners.

Estudiantes internacionales 
El problema del alojamiento es especialmente difícil para los estudiantes internacionales (Erasmus y otros programas similares), que no pueden visitar el destino y los barrios antes del comienzo del curso. Se estima que el número de estudiantes internacionales del mundo se duplicará en 10 años y muchas universidades que desean atraer a más estudiantes internacionales no pueden alojarlos. Uniplaces muestra en su página web que se ha asociado a las mejores universidades y su página está traducida a varios idiomas europeos para apoyar sus esfuerzos por resolver este problema.

Página web 
La página web se lanzó con una búsqueda específica de universidad que permite a los estudiantes buscar propiedades directamente que se adecúen a su universidad. Actualmente es gratis para los dueños de alojamientos y para las inmobiliarias publicar sus propiedades. Una vez que se acepta una reserva Uniplaces carga al encargado del alojamiento una comisión sobre el valor total y al estudiante una comisión por servicio.

Portales personalizados de alojamiento para universidades 
Uniplaces ofrece portales personalizados de alojamiento a universidades asociadas, que promocionan de forma directa a sus estudiantes. Estas asociaciones se apoyan a través de contratos exclusivos de promoción de 4 años de duración.

Situación de la competencia 
Include anuncios clasificados como OLX, portales inmobiliarios, portales nacionales de propiedades, portales Erasmus, portales de pisos compartidos y hoteles que ofrecen estancias de larga duración. Páginas web de vacaciones como Airbnb, Only-apartments y Wimdu ofrecen alternativas a los alojamientos tradicionales y permiten que la gente alquile pisos privados, pero se centran principalmente en estancias cortas. Hay varios miembros de competencia directa que han aparecido en el mercado del alojamiento para estudiantes internacionales después de Uniplaces, como  Nestpick, Buscoresi, Spotahome, Uniscopio, Erasmus Play, ErasmusInn, BeRoomers, HappyCasa, y HousingAnywhere.

Referencias 

Sitios web